krasnolud
 krasnoludek
 Krasnolud (Śródziemie)
 krasnal ogrodowy – figurka przeznaczona do dekoracji ogrodu przydomowego
 wrocławskie krasnale – figurki krasnali umieszczane na ulicach Wrocławia od 2005 roku